Kostelů Nanebevzetí Panny Marie v obcích Osek je více:
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Osek, okres Teplice) – kostel je součástí klášterního areálu v Oseku u Duchcova
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Osek, okres Jičín) – římskokatolický filiální kostel v Oseku u Sobotky
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Osek, okres Rokycany) – kostel v Oseku u Rokycan